Пойезна () — населенный пункт (деревня) в общине Дервента, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Пойезне проживало 1277 человек.

Население 
В населении деревни преобладают сербы, доля остальных народностей мала.

Национальный состав 
1991 год:
 Сербы — 1261 человек (98,74 %)
 Хорваты — 4 человека (0,31 %)
 Югославы — 6 человек (0,46 %)
 Мусульмане — 1 человек (0,07 %)
 Другие — 5 человек (0,39 %)

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской